Владисла́в Андриа́нов: Андрианов, Владислав Вадимович (1951—2009) — советский и российский певец, солист ансамбля «Лейся, песня».
 Андрианов, Владислав Васильевич (род. 1948) — советский российский легкоатлет-спринтер, тренер, преподаватель.